Герасиме́ц () — украинская фамилия. Известные носители:
 Герасимец, Алексей (род. 1987) — немецкий перкуссионист и композитор.
 Герасимец, Владимир Григорьевич (род. 1970) — украинский футболист.